Schmalbauch ist ein Familienname:

 Andreas Schmalbauch, deutscher Unternehmer und Gründer der Firma J. A. Schmalbauch, später Schmalbach-Lubeca
 Gustav Schmalbauch, umbenannt in Gustav Schmalbach, deutscher Unternehmer und Sohn von Andreas Schmalbauch
 Willi Schmalbauch, umbenannt in Willi Schmalbach, deutscher Unternehmer und Sohn von Andreas Schmalbauch

Siehe auch:

 Schmalbach